Die 2. Badminton-Bundesliga 2021/22 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils zwölf Teams gegeneinander antraten. Der TSV Trittau 2 zog während der Saison zurück. Aus der 2. Liga Süd stieg der BC Offenburg in die 1. Liga auf, da sich der TV Hofheim gegen einen Aufstieg in die 1. Bundesliga entschied.

2. Bundesliga Nord 
Endstand

2. Bundesliga Süd 
Endstand

Weblinks 
 turnier.de

2. Bundesliga 2021/22
2. Bundesliga 2021/22
2. Bundesliga 2021/22